Липовчик — значения:

 Липовчик — историческое название урочища, известного как одно из мест массовых казней и захоронений жертв сталинских репрессивных кампаний 1937—1938 годов, Орловская область
 Липовчик — село, Советский район, Курская область